Друга сіяна Агнешка Радванська була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла несіяна Каролін Возняцкі.

Возняцкі виграла титул, перемігши у фіналі Наомі Осаку з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2016
Toray Pan Pacific Open Singles